Заве́тная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Заветная улица — улица в Москве (Внуково).
 Заветная улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Заветная улица — улица в Донецке.
 Заветная улица — улица в Киеве.